Etchinghill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Etchinghill, village du Kent
Etchinghill, village du Staffordshire près de Rugeley

Homonymie de toponyme